Sunscha ist der Name:
 einer Siedlung städtischen Typs in Russland:
 Sunscha (Inguschetien) in der Teilrepublik Inguschetien 

 mehrerer Dörfer in Russland:
 Sunscha (Iwanowo) in der Oblast Iwanowo
 Sunscha (Nordossetien-Alanien) in der Republik Nordossetien-Alanien
 Sunscha (Stawropol) in der Region Stawropol

 mehrerer Flüsse in Russland:
 Sunscha (Terek), Nebenfluss des Terek im Nordkaukasus
 Sunscha (Wolga), Nebenfluss der Wolga